Paramount (engl. „überragend“) bezeichnet:
 Paramount (Kalifornien), eine Stadt in Kalifornien, USA
 Paramount Airways, eine indische Regionalfluggesellschaft
 Paramount Global, ein amerikanisches Medienunternehmen
 Paramount Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Paramount Park, eine ehemalige Großraumdiskothek in der Nähe von Frankfurt am Main
 Paramount Pictures, ein US-amerikanisches Produktionsunternehmen für Kino-, Fernsehfilme und -serien
 Paramount Television, ein US-amerikanisches Fernsehproduktions- und Distributionsunternehmen
 Paramount Vantage, ehemals Paramount Classics, ein Tochterunternehmen von Paramount Pictures
 Paramount Records, ein US-amerikanisches Schallplattenlabel
 United Paramount Network, ein US-amerikanisches TV-Network
 Paramount Services Holdings, eine katarische Investmentfirma, die der regierenden Königsfamilie gehört
 Paramount (Long Island), ein Veranstaltungszentrum
 Paramount Group, südafrikanisches Rüstungsunternehmen

Weitere Verwendungen von Paramount:
 Paramount-Klauseln (engl.: Paramount-Clauses) (Klauseln in Konnossementen von Transportverträgen im Seehandelsrecht zur Anwendbarkeit der Haager Regeln oder der Haag-Visby-Regeln)
 Paramount Leader, bezeichnet in der englisch-amerikanischen Politikwissenschaft den eigentlichen Staatsführer, siehe Überragender Führer